Бабу́рина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Бабурина, Марианна Ивановна (урождённая Улуханова, 1902—1961) — российский общественный деятель.
 Бабурина, Надежда Михайловна (?—2007) — российский искусствовед.
 Бабурина, Нина Викторовна (известна как Нина Викторовна Дулькевич; 1891—1934) — российская и советская эстрадная певица (меццо-сопрано).
 Бабурина, Светлана Николаевна (род. 1985) — украинская пляжная волейболистка, тренер. См. также